Бени-Аббес () — город на западе Алжира, административный центр округ Бени-Аббес в вилайете Бешар. Расположен в 241 км к югу от города Бешар и примерно в 1200 км к юго-западу от столицы страны, города Алжир, на левом берегу пересыхающей реки Саура. С севера, востока и запада город окружён песчаным морем, известным, как Большой Западный Эрг, а с юга и юга-запада — ограничен долиной Саура.

Численность населения на 2009 год составляет 11 416 жителей; по данным на 2008 год оно насчитывало 10 885 человек, а по данным на 1998 год — 8850 человек.

За исключением электростанции, в городе полностью отсутствует промышленность, что объясняет высокий уровень безработицы среди населения. Имеет место сельское хозяйство. Наиболее перспективным сектором экономики является туризм. В Бени-Аббес имеются 2 отеля, один из которых — трёхзвёздочный. Высокий туристический потенциал обусловлен большим количеством достопримечательностей: вблизи города расположены 7 ксаров, некоторые из которых до сих пор населены. Самый красивый ксар расположен в центре пальмовой рощи и является незаселённым с 1957 года; он был реставрирован и сегодня считается объектом национального архитектурного наследия.

Климат 
Климат города можно охарактеризовать как жаркий пустынный. Осадков выпадает крайне мало на всём протяжении года, однако иногда возможны сильные ливни, которые способны вызвать наводнения в долине Саура. Наиболее жаркий период — с июня по сентябрь.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Британника 

Города Алжира